Niemcy:
 Ellingshausen – dzielnica gminy Knüllwald w kraju związkowym Hesja, w powiecie Schwalm-Eder
 Ellingshausen – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Schmalkalden-Meiningen